Charles Séchan, né en 1803 à Paris et mort en 1874 à Paris, peintre décorateur français ;
 les membres de la famille Séchan :
 Louis Séchan (1882-1968), helléniste, professeur à la Sorbonne, père de :
Edmond Séchan (1919-2002), directeur de la photographie et réalisateur de cinéma
 Olivier Séchan (1911-2006), traducteur d'allemand et écrivain, père de :
Thierry Séchan (1949-2019), journaliste, écrivain, et parolier
 Renaud Séchan (1952-), dit Renaud, chanteur, compositeur, et acteur, père de :
 Lolita Séchan (1980-), écrivaine.